Скотт Томсон (англ. Scott Thomson) — американский актёр, наиболее известный по роли Чеда Коуплэнда в фильме «Полицейская академия» и его продолжениях.

Фильмография

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Киноактёры США